Henni peut faire référence à :

Personnes 

 Henni Forchhammer (1863-1955), éducatrice danoise, féministe et pacifiste.
 Henni Lehmann (1862-1937), peintre allemand politiquement et socialement actif.
  (né en 1990), golfeur anglais.
 John Henni (1805-1881), prélat catholique suisse.
  (née en 1982), actrice suédoise.
 Mohamed Henni (né en 1989), YouTubeur français.
 Mohamed Abdelhafid Henni, homme politique algérien.

Lieux 

 Bou Henni, Algérie

 Salle Henni, partie du

Espèces